Lucha hace referencia a varios artículos:

Sinónimos

Lucha generalmente se refiere a un combate.

En política

Esfuerzo para resolver un conflicto 

 Lucha de clases, teoría que explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de un supuesto conflicto central o antagonismo inherente entre los intereses de diferentes clases sociales.
 Mi lucha,  libro escrito por Adolf Hitler, combinando elementos autobiográficos con una exposición de ideas propias de la ideología política del nacionalsocialismo.

La lucha como movimiento 

 Lucha obrera o movimiento obrero, movimiento social.
 Lucha política o movimiento político, movimiento social que opera en el área política.
 Lucha social o movimiento social, agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicada a cuestiones socio-políticas y que tiene como finalidad el cambio social.

Partidos o movimientos políticos

En Francia 

 Lucha Obrera, un partido político de extrema izquierda.
 Lucha Occitana, un grupo minoritario de intelectuales, estudiantes y sindicalistas agrarios, ideológicamente de izquierda revolucionaria, autonomista y socialista.

En España 

 En Lucha, una organización marxista revolucionaria.
 Lucha Internacionalista, un partido político de carácter marxista y trotskista.

En Grecia 

 Lucha Revolucionaria, una organización terrorista de extrema izquierda.

Movimientos sociales

Movimientos contra determinadas enfermedades 

 Lucha contra el cáncer.
 Lucha contra el sida.

Personas 

 Lucha Reyes (cantante mexicana) (1906-1944), conocida como «La Reina de la Canción» y «La Reina del Mariachi».
 Lucha Reyes (cantante peruana) (1936-1973), también conocida como «La Morena de Oro del Perú».
 Lucha Villa (n. 1936), cantante mexicana del género ranchero, además de reconocida actriz.

Eventos históricos 

 Lucha de Puertos, serie de enfrenamientos entre la oligarquía comerciante bonaerense y la montevideana por el predominio comercial con la aspiración a controlar las vías comerciales del territorio rioplatense.
 Lucha de las mujeres Igbo, fenómeno histórico nigeriano.

Pueblos
 Lucha Guayacca, Pueblo ubicado en Venezuela, Estado Bolívar, Lucha Guayacca es un pueblo caracterizado por tener pequeñas chozas colgando en los árboles hechas de palos secos y hojas de camburales

Deportes 

 Lucha (deporte), deporte,profesional en el cual cada luchador intenta derrotar a su rival. Existen tres distintas variedades:
 Lucha libre olímpica o lucha libre deportiva, en la que se puede utilizar activamente las piernas en el ataque, así como atacar las piernas del rival.
 Lucha grecorromana, que prohíbe el uso activo de las piernas en el ataque, así como atacar las piernas del rival.
 Lucha libre profesional, modalidad de espectáculo deportivo.
 Lucha libre mexicana, versión de la lucha libre profesional que se practica en México
 Lucha tradicional, diferentes estilos de luchas propios de cada país o región y que están relacionados con la cultura propia de un pueblo.

Además 

 Videojuego de lucha o de pelea, cualquier videojuego que se basa en manejar un personaje peleador, ya sea dando golpes, usando poderes mágicos o aplicando «llaves» (presas).
 Lucha entre parientes, en el universo imaginario del escritor J. R. R. Tolkien, la guerra civil dada en el reino de Gondor entre los años 1432 y 1448 de la Tercera Edad del Sol.
 El club de la lucha, Fight Club (novela), la primera novela del escritor Chuck Palahniuk.
 El club de la lucha o de la pelea, Fight Club, película de 1999 del director David Fincher basada en la novela homónima.
 Lucha, diario editado en Teruel durante la Dictadura franquista.

Enlaces externos